Der Name Kaduna bezeichnet in Nigeria

 eine Stadt, siehe Kaduna (Nigeria)
 einen Bundesstaat, siehe Kaduna (Bundesstaat)
 einen Fluss, siehe Kaduna (Fluss)